Excès de pouvoir peut faire référence à :
 Abus de pouvoir ;
 Recours pour excès de pouvoir en France ;
 Recours pour excès de pouvoir à Monaco.

Pouvoir